A Véda (szanszkrit: bölcsesség) jelentései:

Véda, női név
Védák, hindu szent szövegek

VÉDA közúti „intelligens” kamerahálózat, traffipaxrendszer Magyarországon